Pasquale Valsecchi (1828-1900), senatore del Regno
 Pasquale Valsecchi (1904-1982), senatore della Repubblica